České příjmení Brožek vzniklo z domácí podoby křestního jména Ambrož a může označovat tyto osoby:

 Aleš Brožek (* 1952) – český knihovník, vexilolog, syn Jaroslava
 Ivo Brožek (1951–2018) – český knihovník, syn Jaroslava
 Jaroslav Brožek (1923–2019) – český teoretik v oboru barev, pedagog, metodik, malíř
 Jiří Brožek (* 1947) – český filmař, střihač
 Josef Brožek (* 1934) – český kreslíř
 Josef Maria Brožek (1913–2004) – český antropolog
 Ladislav Brožek (* 1952) – slovenský astronom
 Ladislav Brožek (tramp) (1904–1943) – český tramp a odbojář
 Karel Brožek (1935–2014) – český režisér
 Petr Brožek (1942–2021) – český hudebník

ženský tvar
 Dana Šafka Brožková (* 1981) – česká sportovkyně – orientační běžkyně, sestra Radky
 Radka Brožková (* 1984) – česká sportovkyně – orientační běžkyně, sestra Dany

Podobné příjmení 
 Brożek – polská obdoba příjmení
 Brož (rozcestník)
 Brožík
 Zbrožek

Česká příjmení